Clara Sandri (1918-2004), Zwitserse laborante en histologe
 Guglielmo Sandri (1906-1961), Italiaans auto- en motorcoureur
 Leonardo Sandri (1943-), Argentijns geestelijke
 Lionello Levi Sandri (1910-1991), Italiaans politicus

Achternaam